Аэропорт «Бора-Бора» ) — аэропорт, который обслуживает остров Бора-Бора архипелага Острова Общества во Французской Полинезии. Расположен в 7 км на север от села Вайтапе на моту «Муте».

Показатели деятельности

Количество пассажиров

Галерея

См. также 
 Список аэропортов Французской Полинезии

Примечания

Ссылки 
 Профиль аэропорту на портале «World Aero Data» 
 Профиль аэропорту на портале «Aviation Safety Network» 
 SkyVector_ Flight Planning _ Aeronautical Charts
 Aéroport de Bora Bora (Union des Aéroports Français) 
 Bora Bora Airport 
 
 

Аэропорты Французской Полинезии